Krampia är ett släkte av rundmaskar. Krampia ingår i familjen Oncholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Krampia